Berg (que significa montaña en varias lenguas germánicas) puede referirse a:

Apellido 
 Berg, apellido:

Personajes 
 Alban Berg (1885-1935), compositor de música clásica austriaco.
 Allen Berg (1961-), piloto de Fórmula 1 canadiense.
 Carlos Berg (1843-1902), zoólogo alemán.
 Cássio Van den Berg (1971-), botánico brasileño.
 Cornelis Christiaan Berg (1934-), botánico holandés.
 David Berg (1919-1994), fundador de los "Niños de Dios".
 Gertrude Berg (1898-1966), actriz y guionista estadounidense.
 Joakim Berg (1970-), músico sueco.
 Lev Semionovich Berg (1876-1950), geógrafo y biólogo soviético.
 Max Berg (1870-1947), arquitecto alemán.
 Morris Berg (1902-1972), jugador de béisbol y espía estadounidense.
 Otto Karl Berg (1815-1866), botánico y farmacéutico alemán.
 Paul Berg (1926-), bioquímico estadounidense.
 Peter Berg (1964-), actor, productor y director de cine estadounidense.

Topónimos

Alemania 
 Berg (Baden-Wurtemberg), un pueblo de Ravensburg, Baden-Wurtemberg. 
 Berg, un pueblo de Hof (Baviera).
 Berg, un pueblo de Neumarkt, Baviera.
 Berg, un pueblo de Starnberg, Baviera.
 Berg im Gau, un pueblo de Neuburg-Schrobenhausen, Baviera.
 Berg, un pueblo de Altenahr, Renania-Palatinado.
 Berg, un pueblo de Hagenbach, Renania-Palatinado.
 Berg, un pueblo de Nastätten, Renania-Palatinado.

Austria 
 Berg, municipio en Baja Austria.
 Berg im Drautal, municipio en Carintia.
 Berg bei Rohrbach, municipio en Alta Austria.
 Berg im Attergau, municipio en Alta Austria.

Francia 
 Berg, localidad y comuna, situada en el departamento del Bajo Rin.
 Berg-sur-Moselle, localidad y comuna, situada en el departamento de Mosela.

Países Bajos 
 Berg, parte de Berg en Terblijt, municipalidad de Valkenburg, Limburgo.
 Berg aan de Maas, pueblo parte de la municipalidad de Stein, Limburgo.
 Berg en Terblijt, antiguo pueblo.

Luxemburgo 
 Berg, municipio.
 Colmar-Berg, municipio.
 Castillo de Berg en Colmar-Berg.

Noruega 
 Berg, un municipio en la provincia de Troms.
 Berg, un pueblo en la provincia de Østfold.

Suecia 
 Berg, un municipio en la provincia de Jämtland.

Suiza 
 Berg, comuna en el cantón de Turgovia.
 Berg, comuna en el cantón de San Galo.
 Berg am Irchel, comuna en el cantón de Zúrich.

Otros 
 Condado, ducado y gran ducado de Berg: Estado histórico que existió entre los siglos XII y XIX en la región alemana de Renania.
 Iceberg, isla de hielo.
 Conector Berg: Conector utilizado en informática para alimentar disqueteras de 3 1/2 pulgadas.